Morley puede referirse a:

Lugares 
 Morley (Cheshire), Inglaterra
 Morley (Derbyshire), Inglaterra
 Morley (Durham), Inglaterra
 Morley (Mosa), Francia
 Morley (Norfolk), Inglaterra
 Morley (Yorkshire del Oeste), Inglaterra

Personas 
 Morley (músico)
 Edward Morley, químico y físico estadounidense.
 Eric Morley, fundador del concurso Miss Mundo.
 Isaac Morley, miembro del Movimiento de los Santos de los Últimos Días.
 Karen Morley, actriz cinematográfica estadounidense.
 Paul Morley, periodista inglés.
 Robert Morley, actor inglés.
 Sean Morley, luchador profesional canadiense.
 Sylvanus Morley, arqueólogo, epígrafo y estudioso de la cultura maya.
 Sylvanus Grisworld Morley, hispanista estadounidense.
 Thomas Morley, compositor inglés, teórico de la música, editor y organista del Renacimiento.

Otros 
 Morley, una marca ficticia de cigarillos.